«Исманинг» () — немецкий футбольный клуб, базирующийся в мюнхенском пригороде Исманинг в федеральной земле Бавария.

История 
Клуб был основан в 1921 году, и с 1924 года принимает участие в регулярных соревнованиях. До середины 1990-х гг. клуб играл в низших лигах. В 1996 году впервые вышел в Ландеслигу (тогда V дивизион). 2000 год был самым успешным годом клуба, можно отметить продвижение команды в Баварскую лигу и победу в Кубке Баварии. Тогда же они играли в основном раунде Кубка Германии, уступив «Боруссии» Дортмунд 0:4 (0:1).

Основные достижения 
 1957 — Продвижение в класс А
 1982 — Продвижение в Бециркслигу
 1994 — Продвижение в Бецирксоберлигу
 1996 — Продвижение в Ландеслигу Юг
 2000 — Продвижение в Баварскую Лигу
 2000 — Обладатель Кубка Баварии (финал против «Райн ам Лех» 4:2)
 2000 — Матч основного раунда Кубка Германии с «Боруссией» Дортмунд (счёт 0:4) с рекордной аудиторией — 7500 зрителей.
 2003 — 3-е место в Баварской Лиге
 2004 — 3-е место в Баварской Лиге
 2005 — 3-е место в Баварской Лиге (подача заявки на лицензию Регионаллиги Немецкого футбольного союза)
 2006 — 6-е место в Баварской Лиге
 2007 — 14-е место в Баварской Лиге
 2008 — 10-е место в Баварской Лиге
 2009 — 11-е место в Баварской Лиге
 2010 — 2-е место в Баварской Лиге

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 FC Ismaning на сайте Weltfussball.de 
 Немецкий футбольный архив — Das deutsche Fußball-Archiv Таблицы прошлых лет немецких футбольных сезонов 
 eufo.de Профиль команды на сайте «Европейский футбол» 

Футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Баварии